Tändargas kallas den gas som finns i cigarettändare, vanligtvis butan.

Under 1970- och 80-talen kom flera larmrapporter i Sverige om skador och dödsfall efter att barn och ungdomar sniffat tändargas.

Bränslen